Сборная Белоруссии по хоккею с мячом — представляет Белоруссию на международных соревнованиях по хоккею с мячом.

История 
Белорусская федерация хоккея с мячом вступила в Международную федерацию хоккея с мячом 5 февраля 1999 года. Впервые сборная Белоруссии выступила на чемпионате мира 2001 года, на котором проиграла все матчи, забив лишь один мяч в ворота сборной России. Автором исторического гола стал Владислав Горбылёв.

С тех пор сборная Белоруссии почти ежегодно (кроме 2010, 2018 и 2019 гг.) участвует в чемпионатах мира. Лучший результат — 6-е место — команда занимала 8 раз.

Участвуя в чемпионате второй раз белорусы уверенно выиграли все матчи в группе Б и получили право сразиться с неудачниками пятёрки сильнейших — сборной Норвегии за право выступать в группе А, в котором уступили 3:7.

Через год белорусам вновь не удалось попасть в группу сильнейших. В финальном матче группы Б они по всем статьям уступили американцам — 0:7.

На чемпионате мира 2005 года, выиграв группу Б, сборная Белоруссии смогла в стыковом матче расквитаться со своими прошлогодними обидчиками, сборной США — 6:3.

После возвращения в группу А сборная Белоруссии четыре года подряд занимала последнее место, но четырежды отстаивала своё право выступать в элитной группе, обыгрывая сборную США в стыковых матчах.

В 2010 году сборная Белоруссии не смогла вовремя подтвердить свою заявку и была исключена из числа участников чемпионата мира.

На чемпионате мира 2011 года в Казани сборная Белоруссии вновь выступала среди слабейших. Победив в группе Б, белорусы уступили в матче за место в элитном дивизионе сборной США — 2:5. Лучшим бомбардиром турнира стал Сергей Чернецкий. На счету играющего главного тренера белорусов 21 голевой удар.

На чемпионате мира 2016 года в Ульяновске сборная Белоруссии заняла 6-е место.

Главные тренеры

Статистика выступлений сборной Белоруссии на чемпионатах мира 

 по сезону (учтено по 2013 год)

 по сопернику (учтено по 2013 год)

Состав 
Состав на чемпионате мира 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионатов мира на bandysidan.nu
 Команда фотографии

Беларусь
Хоккей с мячом